Volusius Saturninus ist der Name folgender Personen: